Алекса́ндр Ви́кторович Заха́ров:

 Захаров, Александр Викторович (1932—2002) — советский и российский хозяйственный деятель, директор Завода имени Калинина, лауреат Государственной премии СССР.
 Захаров, Александр Викторович (род. 1969) — советский и российский футболист.